Izajasz – imię męskie

Osoby 
 Izajasz – prorok Starego Testamentu
 Izajasz – biskup prawosławny I Rzeczypospolitej, metropolita kijowski 
 Izajasz – w latach 1430–1431 ormiański współpatriarcha Jerozolimy
 Izajasz – patriarcha Konstantynopola
 Izajasz – cypryjski biskup prawosławny
 Izajasz (1980-) – czeski biskup prawosławny
 Izajasz (1961-) – gruziński duchowny prawosławny
 Izajasz (1882-1960) – rosyjski biskup prawosławny
 Izajasz (1931-) – grecko-amerykański duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola
 Izajasz (1940-) – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Izajasz (1696-1749) – serbski biskup prawosławny
 Izajasz Egipcjanin 
 Izajasz Boner